Чемпионат Европы по мини-футболу среди женщин 2019 года — это первый Чемпионат Европы УЕФА для женских национальных сборных по футзалу. Финальный раунд турнира прошёл в Гондомаре (Порту, Португалия) с 14 по 16 февраля 2018 года.

Места проведения 
Изначально определились все участники чемпионата, а затем из них определялась хозяйка турнира.
Главной ареной чемпионата будет Многофункциональный комплекс «Гондомар» (Гондомар).

Участники

Квалифицированные команды 
Четыре европейских сборных участвуют в финальной части Чемпионата Европы.

Стадия плей-офф

Таблица

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Португалии в 2019 году
2019 год в мини-футболе
Чемпионаты Европы по мини-футболу
Чемпионаты Европы в Португалии
Чемпионаты Европы в 2019 году
Февраль 2019 года
Мини-футбол в Португалии